Manujliwka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Manujliwka (Mala Wyska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska
 Manujliwka (Berdjansk), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk
 Manujliwka (Schachtarsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk